On trouvera dans les articles ci-après, classées par ordre chronologique, les alternatives des matadors ayant laissé quelque trace dans l’histoire de la corrida, avec, dans la mesure du possible, les noms du parrain et du témoin de la cérémonie ainsi que celui de la ganadería (élevage).

 Chronologie des alternatives ()
 Chronologie des alternatives ()
 Chronologie des alternatives (1901 à 1920)
 Chronologie des alternatives (1921 à 1940)
 Chronologie des alternatives (1941 à 1960)
 Chronologie des alternatives (1961 à 1980)
 Chronologie des alternatives (1981 à 2000)
 Chronologie des alternatives (2001 à 2020)

Notes

Voir aussi